Alfred Jules Ayer (Londres, 1910 - 1989), pedagog i filòsof anglès.
 Ayer (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Ayer, conceyu d'Astúries.